St. Mary’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Mary’s Catholic Church (Jefferson County, Arkansas), ID-Nr. 74002356
 St. Mary’s Catholic Church (Phillips County, Arkansas), ID-Nr. 06001278
 St. Mary’s Catholic Church (Colorado), ID-Nr. 82002301
 St. Mary’s Catholic Church (Ada County, Idaho), ID-Nr. 82000246
 St. Mary’s Catholic Church (Canyon County, Idaho), ID-Nr. 82000332
 St. Mary’s Catholic Church (Allen County, Indiana), ID-Nr. 84000483
 St. Mary’s Catholic Church (Marion County, Indiana), ID-Nr. 77000020
 St. Mary’s Catholic Church (Kansas), ID-Nr. 01000413
 St. Mary’s Catholic Church (Massachusetts), ID-Nr. 89000625
 St. Mary’s Catholic Church (North Dakota), ID-Nr. 77001017
 St. Mary’s Catholic Church (Erie County, Ohio), ID-Nr. 75001391
 St. Mary’s Catholic Church (Stark County, Ohio), ID-Nr. 79001952
 St. Mary’s Catholic Church (South Dakota), ID-Nr. 85001354
 St. Mary’s Catholic Church (Davidson County, Tennessee), ID-Nr. 70000609
 St. Mary’s Catholic Church (Shelby County, Tennessee), ID-Nr. 74001929
 St. Mary’s Catholic Church (Gillespie County, Texas), ID-Nr. 83003143
 St. Mary’s Catholic Church (Randall County, Texas), ID-Nr. 83003159
 St. Mary’s Catholic Church (Washington County, Texas), ID-Nr. 90000452
 St. Mary’s Catholic Church (Outagamie County, Wisconsin), ID-Nr. 84003769
 St. Mary’s Catholic Church (Waukesha County, Wisconsin), ID-Nr. 88001680

Saint Mary’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint Mary’s Catholic Church (Arizona), ID-Nr. 86001166
 Saint Mary’s Catholic Church (Texas), ID-Nr. 86002450

Siehe auch:
 St. Mary’s Roman Catholic Church
 St. Mary’s Roman Catholic Church Complex